Red Light ("luce rossa" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Luce rossa (Red Light) – film del 1949 diretto da Roy Del Ruth
 Red Lights – film del 2012 diretto da Rodrigo Cortés

Musica 
 Red Light – gruppo musicale italiano
 Red Light – traccia dell'album Kaleidoscope di Siouxsie and the Banshees del 1980
 Red Light – traccia dell'album War degli U2 del 1983
 Red Light – traccia dell'album Home dei Deep Blue Something del 1994
 Red Light – traccia dell'album Keep Your Wig On dei Fastball del 2004
 Red Light – traccia dell'album Confessions di Usher del 2004
 Red Light – traccia dell'album First Impressions of Earth dei The Strokes del 2006
 Red Light – singolo di Ian Carey del 2008
 Red Lights – singolo di Tiësto del 2013
 Red Light – album delle f(x) nel 2014

Pagine correlate 
 Redlight